Francesco Nerli (1594–1670) – włoski kardynał, arcybiskup Florencji
 Francesco Nerli (1636–1708) – włoski kardynał, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej